Открытый чемпионат  Порту — профессиональный женский теннисный турнир, проходивший под эгидой ITF, WTA и Португальской теннисной федерации между 1998 и 2005 годом. Соревнование игралось на открытых кортах с грунтовым покрытием.

История турнира 
Теннисный турнир в Порту основан в 1998 году. После нескольких лет наличия в календаре женского тура ITF, в 2001 году соревнование перекочевало в календарь WTA, где пробыло два года.

В 2002 году статус турнира был заметно снижен: сначала призовой фонд упал до 25,000 долларов, а затем соревнование и вовсе было отменено.

Победители и финалисты 
За историю одиночного соревнования лишь одной теннисистке удалось дважды прорваться в финал. Испанка Маги Серна не смогла реализовать ни одной попытки завоевать титул.

История парного турнира также знает лишь одну теннисистку, пробивавшуюся в решающий матч дважды. Испанка Мария Хосе Мартинес Санчес дважды завоевала титул (один из них пришёлся на эру WTA в Порту).

Множество теннисисток играли и в парном и в одиночном финалах. Подобные достижения на счету испанок Лурдес Домингес Лино и Маги Серна, а также австрийки Сибиль Баммер.

Изменения призового фонда

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 
 Архив турниров на сайте ITF

См. также 
 Серия турниров 4-й категории WTA